Суперкубок Іспанії з футболу 2002 — 17-й розіграш турніру. Матчі відбулись 18 і 25 серпня 2002 року між чемпіоном Іспанії клубом Валенсія та володарем кубка Іспанії клубом Депортіво (Ла-Корунья).

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на transfermarkt  

2002
Іспанія
2002 в іспанському спорті